Miejscowości w USA:
 Winterville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clarke
 Winterville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
Gminy w USA:
 Winterville (ang. Winterville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt